Едді Фірмані Едвін Рональд «Едді» Фірмані (англ. Edwin Ronald "Eddie" Firmani, нар. 7 серпня 1933, Кейптаун) — італійський футболіст.
 Фабіо Фірмані (італ. Fabio Firmani, нар. 26 травня 1978, Рим) — італійський футболіст.